Augy (Aisne)
 Augy (Yonne)
ook:
Augy-sur-Aubois,  Cher